306-й отдельный сапёрный батальон — воинское подразделение в вооружённых силах СССР во время Великой Отечественной войны.

История 

Сформирован в составе 29-го Литовского территориального стрелкового корпуса в августе-сентябре 1940 года на базе частей Литовской армии.

В составе действующей армии во время ВОВ с 22 июня 1941 по 1 сентября 1941 года.

На 22 июня 1941 года, вероятно, находился на строительстве оборонительных рубежей, к 4 июля 1941 года фактически уничтожен в Прибалтике.

Очевидно, официально расформирован вместе с управлением корпуса 23 сентября 1941 года

Подчинение

Командиры

Другие инженерно-сапёрные формирования с тем же номером 

 306-й отдельный инженерный батальон 49-й армии
 306-й отдельный инженерный батальон 27-го управления военно-полевого строительства
 306-й отдельный инженерно-строительный батальон

Ссылки 
 Перечень № 27 инженерных частей (отдельных батальонов, рот, отрядов), со сроками вхождения их в состав действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941—1945

Инженерно-сапёрные батальоны СССР во время Великой Отечественной войны
Сапёрные батальоны